Акоп (,  — воинственный, воин) — армянское имя, армяноязычный вариант имени Яков:

 Акоп Джугаеци — армянский художник-миниатюрист конца XVI-начала XVII века.
 Акоп Мегапарт (XV—XVI вв.) — армянский первопечатник.

Мужские имена